Brister steht für: 

 Brister (Arkansas), Ort im Columbia County, Arkansas, USA 
 Brister (Ohio), Ort im Monroe County, Ohio, USA